Миха́льченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Михальченко, Алла Анатольевна (род. 1957) — советская балерина.
 Михальченко, Валерий Васильевич (1941—2013) — советский и российский дирижёр.
 Михальченко, Василий Кириллович (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Михальченко, Дмитрий Павлович (род. 1972) — российский бизнесмен, фигурант громких уголовных дел.
 Михальченко, Игорь Валерьевич (род. 1987) — белорусский шашист, двукратный чемпион мира (2013, 2015) по русским шашкам (блиц).
 Михальченко, Лариса Анатольевна (род. 1963) — советская и украинская легкоатлетка, метательница диска.
 Михальченко, Николай Иванович (1942—2021) — украинский социальный философ и политолог, член-корреспондент НАН Украины (2003).

См. также 
 Михайлик
 Михайличенко
 Михальчук